South Valley, une census-designated place (CDP) dans le comté de Bernalillo, au Nouveau-Mexique.
 South Valley, une ville située dans le comté de Cattaraugus, dans l'État de New York.
 South Valley Stream, un hameau de la ville de Hempstead du comté de Nassau dans l'État de New York.